Рипсиме Арменовна Хуршудян (; род. 27 июля 1987, Касах, Армянская ССР) — армянская спортсменка, многократная чемпионка Армении (2007—2010, 2014—2016), чемпионка Европы (2007). Мастер спорта Армении международного класса (2004).

Биография 
Рипсиме Хуршудян родилась в селе Касах Наирийского района Армянской ССР. Её предки переселились сначала в Апаран, а потом в Касах из Муша во время геноцида армян в Турции.

Р. Хуршудян начала заниматься тяжёлой атлетикой в 2000 году под руководством заслуженного тренера Армении Сармена Есаяна. В 2006 году стала призёром чемпионата Европы в польском городе Владиславово. На этом турнире она заняла третье место, но после дисквалификации за применение допинга российской спортсменки Валентины Поповой получила серебряную медаль.

В 2007 году Рипсиме Хуршудян завоевала титулы чемпионки Европы и мира среди юниоров и чемпионки Европы среди взрослых. В 2008 году её постигла неудача на чемпионате Европы в Линьяно. Она не смогла зафиксировать заявленный вес в рывке. Несмотря на победу в соревнованиях в толчке, этот срыв не позволил ей завоевать медаль, а сборной Армении увеличить количество олимпийских лицензий до двух. Тренерский штаб сборной Армении планировал отправить на Олимпийские игры в Пекине Мелине Далузян, но из-за острого приступа панкреатита эта спортсменка была вынуждена отказаться от участия в Олимпиаде, и в последний момент её заменила Рипсиме Хуршудян. Так как она не готовилась принять участие в этих соревнованиях, то не смогла выступить в свою силу и заняла только одиннадцатое место.

В 2009 году Рипсиме Хуршудян была серебряным призёром чемпионата Европы в Бухаресте и бронзовым призёром чемпионата мира в Кояне. В 2010 году из-за невозможности укладываться в рамки весовой категории до 75 кг она была вынуждена перейти в самую тяжёлую весовую категорию. Несмотря на то, что здесь ей пришлось конкурировать со спортсменками, которые значительно превосходили её по собственному весу, она смогла выиграть серебряную медаль чемпионата Европы в Казани, а на Олимпийских играх в Лондоне в упорной борьбе с действующей олимпийской чемпионкой из Кореи Чан Миран стала бронзовым призёром.

После этого успеха Рипсиме Хуршудян сделала в своей спортивной карьере длительный перерыв, связанный с вступлением в брак и рождением ребёнка. Возобновив тренировки и выступления на соревнованиях, постепенно набирала форму, ставя перед собой задачу вернуться на прежний уровень результатов к Олимпийским играм в Рио-де-Жанейро (2016). В апреле 2016 года на чемпионате Европы в Фёрде завоевала золотую медаль, повторив своё достижение девятилетней давности.

21 ноября 2016 года решением МОК из-за положительной допинг-пробы Рипсиме Хуршудян лишена бронзовой медали Олимпийских игр 2012 года.

Перепроверка допинг-пробы спортсменки, взятой на Олимпиаде 2008 года в Пекине, также дала положительный результат на наличие запрещённых препаратов. 15 мая 2019 года решением Международной федерации тяжелой атлетики Рипсиме Хуршудян лишена всех наград, начиная с 2008 года.

Примечания

Ссылки 
 http://www.sports-reference.com/olympics/athletes/kh/hripsime-khurshudyan-1.html 
 Профиль Рипсиме Хуршудян на сайте Международной федерации тяжёлой атлетики
 «Железная» мисс
 Одна на всех

Родившиеся в Котайкской области
Тяжелоатлеты Армении
Тяжелоатлеты на летних Олимпийских играх 2008 года
Тяжелоатлеты на летних Олимпийских играх 2012 года
Чемпионы Европы по тяжёлой атлетике
Чемпионы Армении
Тяжелоатлеты, дисквалифицированные за нарушение антидопинговых правил